Třída Akizuki ( Akizuki-gata) může odkazovat na:
 Třída Akizuki (1942) – třídu 12 torpédoborců japonského císařského námořnictva z druhé světové války
 Třída Akizuki (1959) – třída 2 torpédoborců japonských námořních sil sebeobrany
 Třída Akizuki (2010) – třída 4 raketových torpédoborců japonských námořních sil sebeobrany
 Třída Super Akizuki – nerealizovaný projekt císařského námořnictva z druhé světové války